Существует несколько фильмов с названием «Магия»:

 Магия (фильм, 1978) — фильм Ричарда Аттенборо 1978 года с Энтони Хопкинсом в главной роли.
 Магия (фильм, 1995) () — фильм по роману Дж. Хедли Чейза, комедия.